Blund ist der Familienname folgender Personen:

 John Blund (ca. 1175–1248), englischer Scholastiker
 Richard Blund († 1257), englischer Geistlicher